LND steht für:
 London, Chapman-Code
 Ludowe nakładnistwo Domowina, siehe Domowina-Verlag, sorbischer Verlag

Abkürzung